Frank Jurić (1973-), joueur australien de footballeur ;
 Goran Jurić (1963-), joueur croate de football ;
 Ivan Juric (1975-), joueur croate de footballeur ;
 Mario Jurić (1979-), astronome croate.

Homonymie de patronyme croate